Хайга — деревня в Осинском районе Иркутской области России. Входит в состав муниципального образования «Ново-Ленино».

География 
Находится в 65 километрах к северу от районного центра на высоте 457 метров над уровнем моря.
 Внутреннее деление
Состоит из 2 улиц: Левая Хайга и Правая Хайга.

Топонимика 
По одной из версий, топоним Хайга является тюркоязычным, где хай означает скала.

Население

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Иркутская область)